Pierre Roussel peut faire référence à :

 Pierre Roussel (1723-1782), un maître-ébéniste français ;
 Pierre Roussel (1927-1996), un judoka et un peintre français ;
 Pierre Roussel (1949-), un joueur français de hockey sur gazon ;
 Pierre Roussel (1742-1802), un médecin français ;
 Pierre Roussel (1881-1945), un épigraphiste et historien français ;
 Pierre Roussel (1988-), un joueur français de rugby à XV.